El nombre Worcester puede referirse a varias ciudades diferentes:
 Worcester, capital del condado de Worcestershire, en Inglaterra;
 Worcester, ciudad de la provincia Occidental del Cabo, en Sudáfrica; o
 en los Estados Unidos:
 Worcester, en el estado de Massachusetts;
 Worcester, en el estado de Nueva York;
 Worcester, en el estado de Vermont; y
 Worcester, en el estado de Wisconsin.